Тримонт има више значења:
 Тримонт (Илиноис)
 Тримонт (Мисисипи)
 Тримонт (Пенсилванија)